Fenope (o Aretaone) – un personaggio della mitologia greca, padre di Forci. Ucciso da Teucro
 Fenope  – un personaggio della mitologia greca, figlio di Asio ed impersonato da Apollo per dare consigli ad Ettore
 Fenope – un personaggio della mitologia greca, padre di Xanto e Toone, guerrieri troiani uccisi da Diomede